Le Fresne ist der Name mehrerer Orte in Frankreich:

 Le Fresne, Gemeinde im Département Marne
 Le Fresne (Eure), Ortsteil der Gemeinde Le Val-Doré im Département Eure
 Le Fresne-Camilly, Gemeinde im Département Calvados
 Le Fresne-Poret, Gemeinde im Département Manche
 Le Fresne-sur-Loire, Ortsteil der 2016 gegründeten Gemeinde Ingrandes-Le Fresne sur Loire im Département Maine-et-Loire

Le Fresne steht für:
 Le Fresne (Lai), ein Lai von Marie de France